Сергей Александрович Мартынов () — советский и российский борец классического стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Начал занятия борьбой в 1981 году.

В 1991 году одержал победу на чемпионате мира, в 1992 году победил на чемпионате Европы. Был включён в олимпийскую команду. На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в весовой категории до 62 килограммов. В его категории боролись 21 спортсмен, разделённые на две группы, в каждой из которой спортсмен выбывал после двух поражений. Оставшиеся лучшие 10 борцов (по пять из группы) разыгрывали между собой места с 1 по 10, с учётом тех баллов, которые были получены ими в предварительных схватках.

В схватках:
 в первом круге выиграл со счётом 8-1 у Александера Давидовича (Израиль), получив 3 очка;
 во втором круге выиграл со счётом 4-0 у Марио Бюттнера (Германия), получив 3 очка;
 в третьем круге выиграл со счётом 9-8 у Влодзимира Завадского (Польша), получив 3 очка;
 в четвёртом круге выиграл со счётом 4-2 у Уго Диче (Швейцария), получив 3 очка;
 в пятом круге тушировал Бадди Ли (США), получив 4 очка;

В финальной схватке встречался с Мехмет Акиф Пиримом (Турция) и проиграл ему со счётом 13:2, став серебряным призёром Олимпиады.

В 1993 году вновь победил на чемпионате мира, причём первое место борцу было присуждено по результатам протеста, поданного российской делегацией. Протест был удовлетворён, что стало первым случаем в истории российской борьбы. До следующих Олимпийских игр ещё дважды стал чемпионом мира и выиграл чемпионат Европы.

Был включён в олимпийскую команду. На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в весовой категории до 62 килограммов. В его категории боролись 19 спортсменов.

 в первом круге выиграл со счётом 3-0 у Чой Санг Сьона (Южная Корея);
 во втором круге проиграл со счётом 5-4 Хуану Луису Марену (Куба);
 в третьем круге решение судей выиграл после ничьи со счётом 6-6, у Дэвида Зуниги (США);
 в четвёртом круге проиграл со счётом 7-2 Кобе Гулиашвили (Грузия) и по очкам остался на 8 месте.

После окончания спортивной карьеры стал тренером, был главным тренером Вооружённых Сил России по борьбе.

Примечания 

Борцы СССР
Борцы России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе